Александров Николай Павлович (16 марта 1905 — 8 ноября 1986) — академик ВАСХНИЛ (1970), доктор экономических наук, профессор.

Биография 
Окончикл Землестроительный факультет Воронежского СХИ в 1928 году. Работал в сфере землеустройства.
 1928—1930 научный сотрудник и директор Воронежского филиала Центрального института сахарной промышленности.
 1930—1931 старший научный сотрудник Воронежского института экономики сельского хозяйства.
 1931—1932 ассистент кафедры машиноиспользования Воронежского института механизации сельского хозяйства, одновременно заместитель директора по научной работе;
 1932—1947 зав. кафедрой эксплуатации машинно-тракторного парка Воронежского СХИ, в 1943−1945 директор Усманского филиала ВСХИ, в 1945—1947 заместитель директора по учебной части ВСХИ.
 1947—1955 заведующий отделом экономики сельского хозяйства, заместитель директора по научной работе (с 1948 г.) Института сельского хозяйства Центрально-чернозёмной полосы им. В. В. Докучаева.
 1955—1965 директор филиала по Центрально-чернозёмной зоне ВНИИ экономики сельского хозяйства в Воронеже.
 1961—1962 начальник Воронежского областного управления сельского хозяйства.
 1965—1967 ректор Воронежского СХИ.
 1967—1976 директор ВНИИ экономики сельского хозяйства.
 1977—1978 член президиума ВАСХНИЛ.

Награждён 2 орденами Ленина (1954, 1975), 3 орденами Трудового Красного Знамени (1949, 1966, 1971), 4 медалями СССР, золотыми медалями ВСХВ и ВДНХ, Почетной грамотой Верховного Совета РСФСР (1965).

Умер в 1986 году. Похоронен на Бабушкинском кладбище.

Источники 
 Биографическая энциклопедия РАСХН, ВАСХНИЛ
 Александров

Ректоры Воронежского аграрного университета
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Выпускники Воронежского аграрного университета
Делегаты XXII съезда КПСС
Похороненные на Бабушкинском кладбище